DJ Marky Mark & Toco Jungle Tracks é um álbum compilação feito pelo DJ Marky lançado pela gravadora Fieldzz em 1995.

Este álbum é uma coletânea dos principais sucessos do jungle tocados pelo DJ Marky (na época chamado de DJ Marky Mark) na festa comandada por ele e outros DJs na casa noturna Toco Dance Club.
O álbum foi lançado em vinil 12 polegadas e em CD.

Lista de músicas 
 DJ Hype - The Trooper (4:28)
 Johnny Jungle - Johnny (DJ Dextrous remix) (5:43)
 Sonz Of A Loop Da Loop Era - Far Out (3:44)
 Run Tings - Back Again (Kaotic Chemistry remix) (3:28)
 Q Bass - Funky Hardcore (5:09)
 Sponge - The Crash (5:32)
 DJ Krome & Mr. Time - This Sound Is For The Underground (6:20)
 Phuture Assassins - Future Sound (6:06)

CD Bônus 
 Sonz Of A Loop Da Loop Era & The Scratchadelic Experience - Peace & Loveism (5:14)
 Smart E's - Sesame's Treet (3:32)
 Austin - Unity In Dub (5:53)
 Rachel Wallace - Tell Me Why (4:26)
 DJ Hype - Shot In The Dark (5:11)

Ligações externas 
 Site oficial do DJ Marky

Álbuns de DJ Marky
Álbuns de estreia de 1995